Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2008 was het 21e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.

Het seizoen dat op 23 februari in Qatar van start ging startte zonder wereldkampioen James Toseland, die de overstap maakte naar de MotoGP-klasse van het wereldkampioenschap wegrace. Ook titelsponsor Corona, die tien jaar lang het kampioenschap sponsorde stapte uit het kampioenschap. De Taiwanese beeldschermmaker HANNspree nam die rol over. Nieuw in de raceklasse waren de Turkse wereldkampioen supersport Kenan Sofuoğlu, en Carlos Checa en Makoto Tamada die de overstap maakten vanuit de MotoGP-klasse.

Op technisch gebied werden vanaf 2008 tweetaktmotoren met een cilinderinhoud van 1200 cc, in plaats van de tot dan toe geldende limiet van 1000 cc toegestaan. De Italiaanse fabrikant Ducati bracht met de nieuw ontwikkelde Ducati 1098 R de enige tweecilinder in het veld. Aan het einde van het seizoen mocht de Australiër Troy Bayliss zich met deze motor voor de derde maal wereldkampioen noemen.

Kalender

Teams/Coureurs 

* Simon Andrews zou deelnemen aan het raceweekend op Brands Hatch, maar vanwege een blessure werd hij vervangen door Tristan Palmer.

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website